Bonabes est un prénom français porté autrefois par les anciens seigneurs de Rougé éteints au ) puis par de membres de la Famille de Rougé, différente des précédents.

Ce surnom serait dû à la générosité d'un sire de Rougé envers l'Abbaye de La Meilleraye-de-Bretagne, ainsi que Saint-Sauveur de Béré et Saint-Martin de Teillay.

Voir aussi 
Liste des seigneurs de Rougé
 Bonabes I de Rougé, né vers 1140
 Bonabes II de Rougé, né après 1206
 Bonabes III de Rougé, décédé en 1347 à la bataille de la Roche-Derrien
 Bonabes IV, sire de Rougé et de Derval, né vers 1328, décédé en 1377

Famille de Rougé
 Bonabes Alexis de Rougé (1751-1783)
 Bonabes Victorien de Rougé (1778-1839)
 Bonabes de Rougé (1891-1975)

Prénom français
Prénom masculin